Jesús Gómez Portugal puede referirse a alguno de los siguientes artículos:

 Jesús Gómez Portugal Díaz, gobernador del estado mexicano de Aguascalientes de 1867 a 1871.
 Jesús Gómez Portugal Montenegro, jinete mexicano, partícipe de los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980.
 Jesús Gómez Portugal, localidad de Aguascalientes, México.